|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Hobart International) van 2016 vond plaats van zondag 10 tot en met zaterdag 16 januari 2016 in de Australische plaats Hobart. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Heather Watson bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Johanna Larsson.

De als eerste geplaatste Sloane Stephens had zich kort voor het toernooi afgemeld, wegens een virusziekte.

Het zevende reekshoofd, Française Alizé Cornet, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Eugenie Bouchard uit Canada in twee sets. Cornet wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hobart op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar.

De Belgische Alison Van Uytvanck was als achtste geplaatst. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens, die zich via het kwalificatietoernooi een plaats op het hoofdtoernooi had veroverd, bereikte de kwartfinale. Daarin moest zij haar meerdere erkennen in het derde reekshoofd, Dominika Cibulková.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De titelverdedigsters, de Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden, waren als tweede geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarvoor zij evenwel verstek moesten laten gaan wegens Larssons dijbeenblessure.

Ook het eerste reekshoofd, Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja uit Spanje, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Kimberly Birrell en Jarmila Wolfe.

Het ongeplaatste duo Han Xinyun / Christina McHale won het toernooi. Zij versloe­gen in de finale het eveneens ongeplaatste Australische koppel Kimberly Birrell en Jarmila Wolfe in twee sets. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Klára Koukalová uit Tsjechië. Zij strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Hobart 2016
Hobart